Serchhip (district), een district van de Indiase staat Mizoram
 Serchhip (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Serchhip